Dejan Bizjak – giocatore di calcio a 5 sloveno
 Lovro Bizjak – calciatore sloveno
 Milko Bizjak – organista e musicologo sloveno